Yaeyama puede referirse a:

 Las islas Yaeyama, un archipiélago japonés en la prefectura de Okinawa.
 El distrito de Yaeyama, una división  administrativa que comprende a la mayoría de las islas antes citadas.
 El idioma yaeyama, hablado en las mismas islas.
 El Yaeyama, un crucero de la Armada Imperial Japonesa que participó en la Primera Guerra Sino-Japonesa y en la Guerra Ruso-Japonesa, desguazado en 1911.
 El Yaeyama, un minador de la Armada Imperial Japonesa hundido por ataque aéreo en 1944.
 El Yaeyama (MSO-301), un dragaminas de la Fuerza Marítima de Autodefensa de Japón, activo desde 1993.